Jacarepaguá  kann sich auf Folgendes beziehen:

Jacarepaguá (Rio de Janeiro), ein Stadtteil im Westen von Rio de Janeiro
Autódromo Internacional Nelson Piquet, eine Automobilrennstrecke in Jacarepaguá (Rio de Janeiro)